Гезундбруннен (вокзал) (нім. Gesundbrunnen) — один з вокзалів Берліна.
 Гезундбруннен (район) — район у Мітте (округ Берліна)